Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2021 – 55. edycja zawodów o tytuł mistrza Europy w bobslejach, która odbyła się w dniach 9–10 stycznia 2021 roku w niemieckim Winterbergu. Na mistrzostwach zostały rozegrane trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Rywalizacja o medale mistrzostw Starego Kontynentu odbyła się w ramach zawodów Pucharu Świata w sezonie 2020/2021.

Wyniki

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2021

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w bobslejach
2021 w Niemczech
Bobsleje w Niemczech
2021 w bobslejach
Sport w Winterbergu